Termenul Cham poate să însemne:
Cham (Oberpfalz) oraș din Bavaria
Cham ZG comună în catonul „Zug”, Elveția